Passion (af latin: passio, afledt af patior, "jeg lider") indgår i forskellige sammenhænge:

 Passion i den oprindelige betydning lidelse brugtes om Jesu Kristi lidelseshistorie
 Passionsspil – en dramatisk fremstilling af Jesu lidelseshistorie - som eksempelvis de verdenskendte passionsspil i Oberammergau
 Passion (musikværk) – en musikalsk fremstilling af samme
 Passionstiden – Påske
 Passion (eksperimentalfilm) – dansk eksperimentalfilm fra 1994 instrueret af Christian Grønvall

Se også 
 Lidenskab og Spontanitet prædikerer passionable - og menneskelige handlinger.
 Oberammergau